Plague Angel е девети студиен албум на блек метъл групата Marduk. The Hangman of Prague е за Райнхард Хайдрих и инвазията в Чехословакия.

Състав 
 Даниел „Мортус“ Ростен – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Магнъс „Диво“ Андерсон – бас
 Емил Драгутинович – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 2004 година